Мокрый — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Мокрый, Владимир Семёнович (род. 1953) — российский государственный деятель, профессор, доктор юридических наук, депутат Государственной думы.
 Мокрый, Карел (род. 1959) — чешский шахматист.
 Мокрый, Николай Никитович (1919—1944) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Мокрый — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Мокрый — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.

Гидроним 
 Мокрый — малая река в Киеве.
 Мокрый — река в Саратовской области.

См. также